Acacia van Ténéré, de eenzaamste boom ter wereld tot zijn vernieling in 1973
 Sitkaspar van Campbelleiland, de eenzaamste boom ter wereld sinds 1973